Het Volk (Nederland), een voormalig dagblad uit Nederland; na de Tweede Wereldoorlog voortgezet als Het Vrije Volk
 Het Volk (Belgische krant), een voormalige krant uit Vlaanderen
 Het Volk (productiebedrijf), Nederlands productiebedrijf voor tv
 Toneelgroep Het Volk, een toneelgroep uit Haarlem
 Samenwerkende Maatschappij Het Volk, een Belgische coöperatieve
 Omloop Het Nieuwsblad, voorheen Omloop Het Volk, traditioneel de eerste wedstrijd van het wielerseizoen in Vlaanderen
 Uitgeverij Het Volk, een Vlaamse uitgeverij
 Het Volk (partij), een Zuid-Afrikaanse politieke partij